

Personnes 
 Nadja Jnglin-Kamer (1986) est une skieuse alpine suisse
 Waldemar Kamer (1966) est un auteur, journaliste et metteur en scène germano-néerlandais
 Kamer Genç (1940) est un politicien turc

Politique 
 Eerste Kamer, le nom néerlandais de la première Chambre, la chambre haute du parlement des Pays-Bas
 Tweede Kamer, le nom néerlandais de la seconde Chambre, la chambre basse du parlement des Pays-Bas

Homonymie de patronyme